Тета (буква) (θ)
 Железная пагода (кит. Tiětǎ)